Coppi ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Coppi (* 1935), italienisch-amerikanischer Physiker
 Fausto Coppi (1919–1960), italienischer Radrennfahrer
 Hans Coppi (1916–1942), deutscher Widerstandskämpfer
 Hans Coppi junior (* 1942), deutscher Historiker
 Hilde Coppi (1909–1943), deutsche Widerstandskämpferin
 Serse Coppi (1923–1951), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Copi
 Copy
 Koppy